Израз Армија Тенесија може да се односи на
Армија Тенесија (Унија) - армију у Војсци Уније током Америчког грађанског рата.
Армија Тенесија (Конфедерација) - армију у Војсци Конфедерације током Америчког грађанског рата.